Astrophorida — отряд беспозвоночных из класса обыкновенных губок (Demospongiae).

Это губки с одноосными (в основном, окси) и четырехосными (в основном, триены) мегасклерами и звездчатыми микросклерами. Мегасклеры периферии упорядочены в радиально-симметричном порядке, микросклеры часто образуют самостоятельный внешний слой. Под этим эктосомальным скелетом чаще всего лежит органический кортекс, который поддерживается особым расположением спикул.

Некоторые виды отряда служат пищей для биссы.

Примечания

Литература 
 Sollas, W.J. 1887. Sponges. Pp. 412–429. In: Black, A. and C. (Eds), Encyclopaedia Britannica, 9th edition. 22. (Edinburgh).
 Hooper, J.N.A.; Van Soest, R.W.M. (2002). Order Astrophorida Sollas, 1888, in: Hooper, J.N.A.; Van Soest, R.W.M. (Ed.) (2002). Systema Porifera: a guide to the classification of sponges. pp. 105–107
 Sollas, W.J. 1885b. A Classification of the Sponges. Annals and Magazine of Natural History (5) 16(95): 395.
 Зоология беспозвоночных. Под ред. В. Вестхайде и Р. Ригера. Т. 1. М., 2008

Обыкновенные губки
Отряды губок